Прохорівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Прохорівська сільська рада — Черкаська область, Канівський район
 Прохорівська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район